|-
| 151101 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151102 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 151103 - ||  || 13 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 151104 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151105 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151106 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151107 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151108 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151109 - ||  || 27 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151110 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151111 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151112 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151113 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151114 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151115 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151116 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151117 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151118 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151119 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151120 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151121 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151122 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151123 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151124 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151125 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151126 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151127 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151128 - ||  || 5 decembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 151129 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151130 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151131 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151132 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151133 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151134 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151135 - ||  || 10 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151136 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151137 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151138 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151139 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151140 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151141 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151142 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151143 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151144 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151145 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151146 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151147 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151148 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151149 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151150 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151151 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151152 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151153 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151154 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151155 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151156 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151157 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151158 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151159 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151160 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151161 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151162 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151163 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151164 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151165 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151166 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151167 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151168 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151169 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151170 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151171 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151172 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151173 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151174 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151175 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151176 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151177 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151178 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151179 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151180 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151181 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151182 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151183 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151184 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151185 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151186 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151187 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151188 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151189 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151190 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151191 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151192 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151193 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151194 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151195 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151196 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151197 - || 2001 YS || 18 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 151198 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151199 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151200 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-